

Storia 

 Maya – florida civiltà precolombiana che si sviluppò nell'area che oggi comprende il Messico sud-orientale, tutto il Guatemala ed il Belize, e le porzioni occidentali di Honduras e El Salvador

Antropologia
Maya (etnia) – gruppo etnolinguistico di popoli amerindi del Mesoamerica, discendenti dell'omonima civiltà precolombiana
Maya (Etiopia) – estinto gruppo etnico originario della vecchia provincia di Wej in Etiopia

Botanica
 Maya - cultivar di mango originaria dello stato d'Israele

Cinema
 Maya – film del 1944 diretto da Raymond Bernard
 Maya – film del 1966 diretto da John Berry
 Maya – film del 1972 diretto da Ramu Kariat
 Maya – film del 1989 diretto da Marcello Avallone
 Maya – film del 1993 diretto da Ketan Mehta
 Maya – film del 2008 diretto da Eric Manning
 Maya – film del 2018 diretto da Mia Hansen-Løve

Geografia
 Maya – fiume dell'estremo oriente russo, affluente dell'Aldan, anche traslitterato come Maja
 Maya – fiume dell'estremo oriente russo, affluente della Uda, anche traslitterato come Maja

Linguistica
 Lingue maya – famiglia di linguaggi parlata nella Mesoamerica e nella parte settentrionale dell'America centrale
 Scrittura maya – sistema di scrittura sviluppato dell'omonima civiltà precolombiana
 Lingua maya yucateca  – lingua maya parlata in Messico e in Belize
 Lingua ma'ya – lingua austronesiana parlata in Nuova Guinea Occidentale

Musica
 Maya – album di Banco dei Gaia del 1994
 Maya (anche stilizzato in /\/\/\Y/\) – album del 2010 della rapper britannica M.I.A.
 Maya – album di John Frusciante del 2020

Onomastica
 Maya – variante del nome proprio di persona Maia

Persone
 Māyā – madre del Buddha
 Cándido Maya – schermidore cubano
 Veronica Maya – conduttrice televisiva italiana

Religione
 Religione maya – insieme di tradizioni e credenze tradizionalmente praticata dai Maya, facente parte del più ampio gruppo di religioni mesoamericane
Mitologia maya – mitologia dell'omonimo popolo che comprende tutti i racconti, i miti e le tradizioni orali e scritte, con protagonisti le divinità, le personificazioni della natura, e gli eroi della cultura dei Maya
Māyā – dottrina religiosa e filosofica originaria del subcontinente indiano

Televisione
 Maya – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1967 al 1968

Altro 
 Maya – romanzo di Jostein Gaarder
 Maya – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae
 Maya – incrociatore della Marina imperiale giapponese
 Autodesk Maya – software di modellazione grafica tridimensionale
 Māyā – sottogenere della lirica tradizionale spagnola

Pagine correlate 
Maja